Doddsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Doddsville (Illinois)
 Doddsville (Mississippi)
 Doddsville (Tennessee)